Allan Ahlberg (1938-), auteur et illustrateur britannique de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Arvid Ahlberg (1851-1932), peintre suédois ;
 Hakon Ahlberg (1891-1984), architecte suédois ;
 Janet Ahlberg (1944-1994), auteur et illustrateur britannique de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Mac Ahlberg (1931-2012), directeur de la photographie, réalisateur et scénariste suédois.